Bouhier ist der Familienname folgender Personen:

 Cinthia Bouhier (* 1979), französische Synchronschwimmerin
 Claude Bouhier (1681–1755), französischer römisch-katholischer Bischof
 Jean Bouhier (1673–1746), französischer Jurist und Gelehrter

Siehe auch:
 Bouillet